

Кочиха — річка в Удмуртії, права притока Нілкама
 Кочиха — річка у Новосибірській області, ліва притока Чика